Cenit puede referirse a:

 Cenit, intersección de la vertical de un lugar y la esfera celeste.
 Cámara de cenit, instrumento óptico.
 Cenit Polar, tipo de tipografía.
 Edificio Cénit, edificio de oficinas en Buenos Aires (Argentina).
 Centro comercial Cenit, centro comercial en Cartagena (España).
 Cénit, personaje del cómic chileno Diablo.
 Cénit , portavoz de la regional exterior de la CNT-AIT
Cénit, revista de Cuba.